A lap egyes nátriumvegyületek összegképletét sorolja fel.


A magyar Wikipédia szócikkeiben található nátriumvegyületek összegképlete

További nátriumvegyületek összegképlete

Kapcsolódó lapok 
 Nátrium
 Kémiai képlet
 Vegyületek összegképlete
 Szerves vegyületek listája

További információk 
 a magyar Wikipédia nátriumot tartalmazó vegyületeinek listája külső keresővel

Kémiai listák